1212, het jaar 1212.
 1212 (getal), het getal 1212.
 Het rekeningnummer van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties